Joost van Vollenhoven ist der Name folgender Personen:

* Joost van Vollenhoven (Politiker, 1814) (1814–1889), niederländischer Politiker, Bürgermeister von Rotterdam 
 Joost van Vollenhoven (Politiker, 1866) (1866–1923), niederländischer Bankier und Politiker
 Joost van Vollenhoven (Generalgouverneur) (1877–1918), französischer Offizier und Kolonialbeamter